Johan Delmulle (politicus)
 Johan Delmulle (magistraat)